— японский продюсер игровой индустрии, а также саунд-продюсер и композитор. Наиболее известен как сотрудник компании Capcom (1998–2020), в составе которой он руководил развитием франшизы Street Fighter. Помимо этого продюсер известен юмором, в частности «соперничеством» с Кацухиро Харадой и переодеванием в персонажей Street Fighter. На PlayStation Meeting 2013 анонсировал игру от Capcom, под рабочим названием Deep Down для PlayStation 4.

Карьера

Игры, в разработке которых принимал участие 

 2016 : Street Fighter V — продюсер
 2014 : Savage Reign — продюсер
 2013 : Ultra Street Fighter IV — продюсер
 2012 : Street Fighter X Tekken — продюсер
 2011 : Super Street Fighter IV: 3D Edition — геймдизайнер
 2010 : Super Street Fighter IV — продюсер
 2008 : Street Fighter IV — продюсер/руководитель проекта
 2006 : Onimusha: Dawn of Dreams — продюсер
 2005 : Capcom Fighting Jam — продюсер
 2005 : Shadow of Rome — сопродюсер
 2004 : Resident Evil Outbreak File 2 — ведущий руководитель-дизайнер персонажей
 2003 : Resident Evil: Outbreak — моделирование
 2003 : Chaos Legion — продюсер
 2002 : Onimusha 2: Samurai's Destiny — ассоциированный продюсер
 2001 : One Piece Mansion — звукорежиссёр
 2001 : Devil May Cry — координатор звука
 2000 : Dino Crisis 2 — публицист
 1999 : Street Fighter III: 3rd Strike — режиссёр по саунд-менеджменту
 1999 : The Misadventures of Tron Bonne — сотрудник
 1999 : Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes — сотрудник

Шутки

«Конфликты» с Кацухиро Харадой 

В феврале 2011 года, Ёсинори Оно и создатель Tekken Кацухиро Харада разыграли шоу, в рамках проходящей работы над кроссовером их игровых серий Street Fighter X Tekken. По сюжету, босс якудза Оно, напившись, проникает в штаб конкурирующей корпорации принадлежащей Хараде, чтобы разгромить её и похитить Tekken Tag Tournament 2. В отместку же Харада, одетый в кимоно Хэйхати Мисимы (его самого любимого персонажа серии) вооружённый катаной и винтовкой проникает в штаб корпорации Оно.

Переодевания в персонажей Street Fighter

Появления в видеоиграх

Примечания 

Street Fighter
Разработчики компьютерных игр
Продюсеры компьютерных игр
Режиссёры Японии
Сотрудники Capcom